Horvátország
Triban falu Buje községben, Isztria megyében

 Szlovénia
Triban falu Koper községben, Obalno-kraška régióban